Marsick ist der Name von

 Armand Marsick (1877–1959), belgischer Violinvirtuose, Komponist und Dirigent
 Martin Marsick (1847–1924), belgischer Violinvirtuose, Violinpädagoge und Komponist

Siehe auch:
 Marsik